Csúszda: Gravitációs elven működő, lejtős anyagmozgató berendezés.
Csúszda: Gyermekek, esetleg felnőttek szórakoztatására alkalmas játszótéri vagy fürdőhelyi építmény